Эвен Ховланд (; ) — норвежский футболист, центральный защитник шведского клуба «Хеккен».

Клубная карьера 
Молодёжную карьеру провёл в местных клубах «Вадхейм» и «Хейанг». В 2007 году начал профессиональную в клубе «Согндал». Во время разминки на матч открытия сезона 2009 года против «Хёнефосс» Ховланд сломал ногу и пропустил почти весь сезон. В сезоне 2009/2010 Эвен был на просмотре в английский «Манчестер Юнайтед», но контракт с клубом не был подписан. 

В сезоне 2012 года Ховланд перешёл в «Мольде». В квалификационном матче Лиги чемпионов 2012/2013 против швейцарского «Базеля» Эвен получил повреждение и был вынужден покинуть поле после 25 минут. Травма колена вывела его из игры до конца сезона 2012. 

14 июня 2014 года Ховланд подписал трёхлетний контракт с немецким клубом «Нюрнберг».

11 сентября 2017 года «Согндал» объявил, что Ховланд вернулся в клуб после ухода из «Нюрнберга». Он подписал соглашение с норвежским клубом до 2020 года.

4 апреля 2018 года «Русенборг» объявил, что Ховланд подписал с клубом контракт на три с половиной года.

Карьера за сборную 
Ховланд был впервые вызван в состав национальной сборной Норвегии в квалификационном матче на чемпионат Европы 2012 против сборной Кипра 11 октября 2011 года, заменив Бреде Хангеланда, у которого был перебор жёлтых карточек. Сам дебют в национальной команде состоялся 15 января 2012 года в товарищеском матче против сборной Дании. 29 февраля этого же года Ховланд должен был снова заменить Хангеланда в товарищеском матче против сборной Северной Ирландии, но был взят в клуб на сборы в Испании.

Достижения

«Мольде» 
 Чемпион Норвегии: 2012, 2014, 2018
 Обладатель Кубка Норвегии: 2013, 2014, 2018

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Sogndal Fotball

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Согндал»
Игроки ФК «Молде»
Игроки ФК «Нюрнберг»
Игроки ФК «Русенборг»